Аксёново — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Воронинского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Аксёново входило в состав Слободского сельского округа. В деревне действует церковь Димитрия Солунского 1852 года постройки.

Деревня расположена в северной части района, примерно в 15 км к северо-северо-востоку от райцентра Клин, на безымянном левом притоке реки Берёзовки (левый приток Сестры), высота центра над уровнем моря 158 м. Ближайшие населённые пункты — примыкающее на юге Мужево, Рогатино — на противоположном берегу реки и Слобода на северо-востоке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Воронинское на сайте Клинского района
 Устав сп Воронинское.
 Карта Клинского района.
 

Населённые пункты городского округа Клин